Jméno a příjmení Jaroslav Plesl nese více osobností:

 Jaroslav Plesl (herec) (* 1974) – český divadelní, filmový a televizní herec
 Jaroslav Plesl (novinář) (* 1973) – český novinář, šéfredaktor deníku Mladá fronta DNES